Џан Хаоћинг и Џан Јунгжан су освојиле турнир. У финалу су савладале Кејси Делакву и Јарославу Шведову са 7:5, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе

 Резултати такмичења на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија 2015.
Отворено првенство Синсинатија – женски парови